Середское сельское поселение —  упразднённое муниципальное образование в составе Сычёвского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Середа.

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Караваевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 141,58 км²
 Расположение: северная часть Сычёвского района
 Граничит:
 на северо-западе и севере — с Тверской областью
 на востоке — с  Вараксинским сельским поселением
 на юге — Каравевским сельским поселением
 на юго-западе — с Бехтеевским сельским поселением
 Крупные реки: Лусса, Ракитня.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, деревообработка .

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 8 населённых пунктов.
 Середа, деревня
 Александровка деревня
 Василевка, деревня
 Лесные Дали, деревня
 Нащекино деревня
 Полежаевка, деревня
 Татаринка, деревня
 Яблонцево, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Сычёвского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году